Бундз — сир з овечого молока, найбільше виробляється на Підгаллі.

 Бундз Роман (* 1970) — український спринтерський каноїст, змагався на двох літніх Олімпійських іграх.